Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute du 11 au .

Nathalie Tauziat remporte le simple dames. En finale, elle bat Miriam Oremans, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Elena Likhovtseva.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2001
Tennis en juin 2001